Název Hostomice má více obcí:
 Hostomice (okres Beroun) – město v okrese Beroun
 Hostomice (okres Teplice) – městys v okrese Teplice